Christina Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Christina Lake, Alberta, sjö, 
 Christina Lake, British Columbia (sjö), 
 Christina Lake, British Columbia (ort),